Серге́й Чи́бисов:
 Чибисов, Сергей Александрович (род. 2000) — российский футболист.
 Чибисов, Сергей Владимирович (1898—1980) — советский геофизик.
 Чибисов, Сергей Иванович (1948—2021) — советский и российский архитектор, художник, издатель.